Cuschieri est un patronyme maltais notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
  (1872–1962), philosophe, poète et homme politique maltais ;
 Joseph Cuschieri (né en 1968), homme politique maltais ;
 Rachel Cuschieri (née en 1992), joueuse de football maltaise.

Notes et références 

Patronyme maltais